Wanderley ist der Familienname folgender Personen:

 George Souto Maior Wanderley (* 1996), brasilianischer Beachvolleyballspieler 
 Germano Wanderley (1845–1904), deutscher Architekt
 Nélson Lavenère Wanderley (1909–1985), brasilianischer Offizier, Luftfahrtminister und Kommandeur der Luftstreitkräfte
 Walter Wanderley (1932–1986), brasilianischer Organist und Pianist

Siehe auch:
 Vanderlei Luxemburgo (* 1952), brasilianischer Fußballtrainer
 Wanderlei Silva (* 1976), brasilianischer MMA-Kämpfer